2 miejscowości w Polsce:
 Barcie – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki
 Barcie – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. gryfińskim, w gminie Cedynia
Zobacz też:
 barć